Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1974 był 22 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 26 rajdów, rozgrywanych w Europie.

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Przypisy